Tarzan Mama Mia kan henvise til flere artikler:

 Tarzan Mama Mia
 Tarzan Mamma Mia (sang)